San Stéva steht für:
 den ligurischen Namen der Gemeinde Santo Stefano di Magra in Italien
 den ligurischen Namen der Gemeinde Santo Stefano al Mare in Italien